Entholz ist der Name folgender Orte:

in Deutschland:
 Entholz (Ering), Ortsteil der Gemeinde Ering, Landkreis Rottal-Inn, Bayern

in Österreich:
 Entholz (Gemeinde Kopfing), Ortschaft der Gemeinde Kopfing im Innkreis, Bezirk Schärding, Oberösterreich
 Entholz (Gemeinde Wernstein), Ortschaft der Gemeinde Wernstein am Inn, Bezirk Schärding, Oberösterreich